Николай Евров може да се отнася за:

 Николай Евров (1903 – 1973) – български художник;
 Николай Евров (1936 – 2019) – български пианист и музикален педагог.